Lichtung steht für:

 lichtung, Gedicht von Ernst Jandl
 Lichtung, Begriff in der Philosophie von Martin Heidegger
 Lichtung, baumfreie Fläche im Wald
 Lichtung. Literarische Zeitung, ehemalige, im LICHTUNGverlag in Gerbrunn erschienene Literaturzeitschrift
 Lichtung Verlag, deutscher Buchverlag

Siehe auch:
 Lichtwald